X, a magyar ábécé egy betűje
 X, a székely-magyar rovásírásban használatos betű
 X (Chris Brown-album)
 X (Def Leppard-album)
 X (Ed Sheeran-album)
 X (Kylie Minogue-album)
 X (Roll Deep-album)
 X (The Land of Fantasy)
 X (Nicky Jam)
 X (Nicky Jam és J Balvin-dal)
 X (anime)
 X (amerikai együttes)
 X (japán együttes), később X Japan
 X, Roger Corman filmje
 X, Oddvar Einarson filmje
 X, Rintaro filmje
 X, Luis Marías filmje
 X, Josh Brolin filmje
 X, Ti West 2022-es amerikai-kanadai horror-filmje
 X, Frank Miller 1996-os képregénye
 X, (2001–2002) televíziós sorozat
 X (magazin)
 X (manga)